Скела () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Скела () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Скела.
 Скела () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Скела () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Скела.
 Скела () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Глодень.
 Скела () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Бейкой.